Wenn der Hahn kräht – titolo originale del lavoro teatrale del 1933 di August Hinrichs

Cinema e televisione
Wenn der Hahn kräht – film del 1936 diretto da Carl Froelich
Wenn der Hahn kräht – film tv del 1959 diretto da Alfred Johst e Hans Mahler
Wenn der Hahn kräht – film tv del 1964 diretto da Olf Fischer
Wenn der Hahn kräht – film tv del 1968 diretto da Paul Stockmeier e Paul Löwinger
Wenn der Hahn kräht – film tv del 1972 diretto da Henry Kielmann, Heribert Wenk
Wenn der Hahn kräht – film tv del 1975 diretto da Paul Löwinger Jr. (come Paul Löwinger jun.), Ladislav Povazay
Wenn der Hahn kräht – film tv del 1985 diretto da Olf Fischer
Wenn der Hahn kräht – cortometraggio del 1987 diretto da Haro Seft